Oficjalnie Japończycy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1912.

Do tej pory Japonia występowała 21 razy na letnich igrzyskach olimpijskich.

Medale dla Japonii na letnich igrzyskach olimpijskich

Przypisy

Bibliografia  
 

Japonia na igrzyskach olimpijskich